Nome di due diversi principi della XX dinastia egizia:

Montuherkhepshef (figlio di Ramses III)
Montuherkhepshef (figlio di Ramses IX)